Cuauhtototzin je bio kralj Cuauhnāhuaca. Bio je sin i nasljednik kralja Tezcacohuatzina te brat „aztečke carice” Miahuaxihuitl.

Cuauhtototzin i njegova žena bili su roditelji Chichimecacihuatzin I., koja se udala za svog bratića, „aztečkog cara” Montezumu I.

Gospa Atotoztli II. bila je Cuauhtototzinova unuka te majka kraljeva Axayacatla, Tizoca i Ahuitzotla.

Izvori 

Životopisi, Meksiko